

События 
 Прошла XCII Олимпиада.
 Начали править консулы Квинт Фабий Амбуст Вибулан и Гай Фурий Пацил. Плебейский трибун Луций Ицилий.
 412/411 — Афинский архонт-эпоним Каллий. Эфор-эпоним Спарты Алексиппид.
 Союз Спарты с Персией. Отпадение Хиоса, Лесбоса и Милета от Афин. Начало Декелейской войны.
 Афиняне отстроили 150 новых трирем.
 Примерно в 412 году афинский оратор, логограф Лисий (греч. Λυσίας, ок. 445 г., в Афинах — 380 г. до н. э.) возвратился в Афины из города Фурии, где курс риторики у известных софистов.

Астрономические события 
 6 февраля — полное солнечное затмение, 49-е затмение пятьдесят третьего Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в субтропические широты южного полушария.
 3 августа — кольцеобразное солнечное затмение — 40-е затмение пятьдесят восьмого Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в субтропические широты северного полушария.

Родились 
 Ок. 412 — Диоге́н Сино́пский (др.-греч. Διογένης ὁ Σινωπεύς).

См. также

Примечания